Vandeurzen ou Van Deurzen est un nom de famille néerlandais et flamand qui indique une provenance qui peut être :
 Deurne près de Helmond (prononcé localement comme Deursen) (Pays-Bas) ;
 Deursen village de la commune d'Oss (Pays-Bas) ;
 Deurze près de Rolde dans la province de Drente  (Pays-Bas) ;
 Dorne près d'Opoeteren en province de Limbourg (Belgique).

L'étymologie du toponyme Deurze (ou Dorne) est : village près des buissons d'épines (nl: doornstruiken).

 Jo Vandeurzen, homme politique belge né en 1958

 Jurgen Vandeurzen, joueur de football belge né en 1974